Barkhan (district), een district in de Pakistanse provincie Beloetsjistan
 Barkhan (stad), de hoofdplaats van het Pakistaanse district Barkhan